Paola es un nombre propio italiano. Su forma en español es Paula, si bien la variante italiana es usada en ocasiones en personas hispanas.

Lugares
Paola (Kansas)
Paola (Malta)
Paola (Italia)

Véase también
Paolo
Paula

Nombres femeninos